Cette page contient les pages d'homonymie de E33 et E 33.

Domaine militaire 
 HMS E33, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres troubles endocriniens, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Routes
 Autoroute émiratie E 33 ;
 Route européenne 33, une route en Italie.

Signalisation
 Panneau E33, un panneau permettant de localiser un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres